{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Campionati Senior - Serie A femminile - Anno Sportivo 2018-2019
|год                = 2019
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = 
|арена              = 
|дата               = 2 ноября 2018 — 14 апреля 2019
|посещаемость       = 
|победитель         = Dolomiti FONTEL Gaspari (Диана Гаспари)
|победители         = 
|титул              = 
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Диана Гаспари
|четвертый          = 
|третий             = Стефания Константини
|второй             = Кьяра Оливьери
|первый             = Valeria Girardi
|запасной           = Giulia Zardini Lacedelli
|тренер             = Карло Алессандро Дзиза
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = 3S Luserna Luca Lovero (Вероника Дзаппоне)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = C.C. Tofane F - Hotel Menardi (Федерика Аполлонио)
|пред               = 
|след               = 2020 
}}43-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2019 проводился со 2 ноября 2018 по 14 апреля 2019 в два этапа: групповой этап со 2 ноября 2018 по 31 марта 2019 и этап плей-офф с 13 по 14 апреля 2019.

В чемпионате принимали участие 5 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Dolomiti FONTEL Gaspari» (скип Диана Гаспари), победившая в финале команду «3S Luserna Luca Lovero» (скип Вероника Дзаппоне). Бронзовые медали завоевала команда «C.C. Tofane F - Hotel Menardi» (скип Федерика Аполлонио).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2019.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в четыре круга (раньше было два круга). При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
(положение после 8 матчей у каждой команды, после окончания 2-го круга)
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|3S Luserna Luca Lovero        ||          * ||10:4 8:6|| 8:7 7:3|| 6:4 9:5|| 6:3 8:4|| 8 || 0 || 222,9 ||1
|- bgcolor=#cfc
|2||align=left|C.C. Tofane F - Hotel Menardi ||4:10 6:8||          * ||2:13 8:2|| 9:5 8:7||12:6 4:5|| 4 || 4 || 170,7 ||3
|- bgcolor=#cfc
|3||align=left|Dolomiti FONTEL Gaspari       || 7:8 3:7||13:2 2:8||          * ||11:711:4|| 8:7 7:6|| 5 || 3 || 158,6 ||2
|-
|4||align=left|Fireblock                     || 4:6 5:9|| 5:9 7:8||7:114:11||          * || 7:6 5:7|| 1 || 7 || 126,8 ||5
|- bgcolor=#cfc
|5||align=left|Torino150-Draghette           || 3:6 4:8||6:12 5:4|| 7:8 6:7|| 6:7 7:5||          * || 2 || 6 || 132,0 ||4
|}
 команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Четвертьфиналы«1-я команда против 2-й». 13 апреля, 10:00«3-я команда против 4-й». 13 апреля, 14:30Полуфинал. 13 апреля, 19:30Матч за 3-е место. 14 апреля, 9:30Финал.' 14 апреля, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар 2019

2018 год в кёрлинге
Спорт в Италии в 2018 году
Спорт в Италии в 2019 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди женщин